Lara González puede referirse a las siguientes personas:
Lara González Ortega (1992-), jugadora de balonmano español.
Lara González Oteiza (1986-), gimnasta rítmica española.